John Hiatt (1952-),  musicien, auteur-compositeur-interprète américain,
 Ruth Hiatt (1906-1994), actrice de cinéma